Sjögarpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjögarpasjön (Högby socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 
Sjögarpasjön (Åsbo socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (48,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn